Фредерик Форест () е американски актьор.

Биография 
Роден на 23 декември 1936 г. в Уаксахачи, Тексас, той участва в над 75 филма.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Американски актьори и актриси
Тексасци